Дженні Бірн і Мішелл Джаггерд були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Бірн - з Джанін Тремеллінг, Джаггерд - з Катариною Малеєвою.

Бірн і Тремеллінг у чвертьфіналі програли парі Катріна Адамс і Зіна Гаррісон. Джаггерд і Малеєва також у чвертьфіналі програли парі Лариса Савченко і Наташа Звєрєва.

Савченко і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі Адамс і Гаррісон з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (фінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (півфінал)
 Бет Герр /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Indianapolis Doubles Draw

Virginia Slims of Indianapolis
Тур WTA 1988